— полнометражный аниме-фильм режиссёра Томохару Кацуматы, выпущенный производственной студией Toei Animation.

Сюжет 

В начале XX века, после Первой мировой войны, воздухоплаватель капитан Фантом Ф. Харлок приступает к тому, что должно быть огромным опусом его долгой карьеры, пересечению гор Оуэн Стэнли в Новой Гвинее. Его главным препятствием является призрак ведьмы, который преследует эти горы. В последней отчаянной попытке пересечь горы, Харлок выбрасывает всё, кроме топлива на десять минут полёта, чтобы достичь высоты. Он продолжает свою судьбу, среди насмешливого смеха Ведьмы с горы Оуэн Стэнли.

К концу Второй мировой войны Фантом Ф. Харлок II — военный лётчик-истребитель Железного Креста, который летает на Messerschmitt Bf 109. Во время крупного поражения его стороны он встречает Тосиро Ояма, японского специалиста по обмену, работающего в Германии. Проект Тосиро — создать новый прицел для использования в истребителях. Самое заветное владение Харлока — это прицел Revi C-12D, который он называет своим «глазом». Оба мужчины считают, что война является расточительной и бессмысленной, и Тосиро особо надеется, что ракеты, разрабатываемые Германией, однажды приведут к позитивному применению, например, к поездке на Луну. Тосиро хочет, чтобы он смог убежать от войны и, возможно, отправиться в нейтральную Швейцарию, где он мог бы осуществить свою мечту. Харлок предлагает взять его в свой самолёт. Убирая Тосиро в фюзеляже самолёта, Харлок может лететь в Швейцарию, но только после того, как выдержал жестокую воздушную схватку, которая отключает его самолёт и заставляет его крушить землю, едва ли не швейцарскую границу. Проводя раненых Тосиро через реку к святилищу, Харлок уходит, давая Тосиро его Revi C-12D, прежде чем перейти обратно в военную зону, где Харлок ожидает столкновения с последствиями своих действий. Хотя эта судьба Харлока неизвестна, Тосиро обещает дружбу между своими двумя родословными на всю вечность.

В какое-то время в конце XXX века (около 2960-х годов) офицер Солнечной федерации по имени капитан Харлок вернулся домой в своем боевом крейсере «Death Shadow», чтобы обнаружить, что инопланетяне из Империи Иллумидус завоевали Землю и поработили человечество. Однако оставшиеся люди обвиняют его и других воинов, подобных ему, поскольку они не были там, чтобы защитить планету, когда они в ней нуждались. Харлок вместе с токанганами, которые стыдятся своей роли в крушении Земли, намеревается оказать сопротивление инопланетянам и принять стратегию борьбы древних мародёров. В ходе борьбы Харлок встречается с бывшим инженером Солнечной Федерации; японский человек, которого он никогда не встречал раньше, но чувствует, что знает. Этот человек Тосиро Ояма раскрывает свой секретный проект, мечты всех его предков. Спрятанный в глубокой пещере под штаб-квартирой оккупации — это космический линкор, который он проектировал и строил. Этот корабль называется Аркадия, в честь вечной дружбы, созданной между Фантомом Ф. Харлоком и Тосиро Оямой во время ещё одной древней войны.

Харлок также встречает Эмеральдас, старого друга, который немедленно предлагает себя делу. Токарганы, после того, как стали свидетелями смерти последней женщины своей расы, приносят себя в жертву ради спасения Аркадии от жизни, пламя Огненного Потопа Променада (он же Оуэн Стэнли в космосе). Возлюбленная Харлока и голос корабля Майя, была убита гуманоидами. После того, как Харлок с честью победил командира по профессии в бою от корабля к кораблю, верховный правитель Земли, Тритер, тем не менее объявляет преступниками Харлока и Эмеральдас и изгнал их в космос. Среди Земли, которая предпочитает рабство своим новым хозяевам за твердую, но благородную борьбу за свободу, Харлок, Эмеральдас, Тосиро и их новый пиратский экипаж идеалистов и романтиков, отправились к новым горизонтам.

В ролях 
 Капитан Харлок / Ф. Харлок Второй: Макио Иноуэ
 Тотиро Ояма: Кэй Томияма
 Эмеральдас: Рэйко Тадзима
 Майа: Рэйко Муто
 Миимэ: Юрико Ямамото
 Зеда: Таро Исида
 Золл: Сюити Икэда
 Муригусон: Такэси Аоно
 Тритер: Хитоси Такаги
 Тори-сан: Хироси Отакэ
 Мира: Хироми Цуру
 Ф. Харлок Первый: Юдзиро Исихара

Музыка 
Открывающая композиция:
 «Jokyoku ~Yume Yabureru», исполненная Кимори Тосиюки

Закрывающая композиция:
 «Waga Seishun no Arcadia», исполненный Тэппей Сибуя

Остальные песни: Insert song:
 «Adagio in G minor — Alegro molto», автор Ремо Джадзотто и Томазо Альбинони
 «Symphony No. 5 — Trauermarsch», автор Густав Малер
 «Symphony No. 9», автор Антонин Дворжак
 «Taiyou wa Shinanai»" (太陽は死なない), исполненная Марией Асахиной

Продолжение 
В том же году вышел аниме-сериал, который является продолжением фильма — Arcadia of My Youth: Endless Orbit SSX.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Toei Animation

Аниме-фильмы
Капитан Харлок
Мультфильмы об авиации
Фильмы Японии 1982 года